Gledić (berg) - berg in Servië
 Gledić (Kraljevo) - plaats in Servië